NJA eller Nja kan syfta på:
 NJA – en svensk periodisk skrift, se Nytt juridiskt arkiv
 NJA – ett tidigare statligt stålföretag, se Norrbottens Järnverk
 NJA-gruppen – en tidigare fri teatergrupp